Zkratka ze tří písmen M, B a E může mít více významů:

 Řád britského impéria – The Most Excellent Order of the British Empire, britské vyznamenání
 epitaxe z molekulárních svazků – molecular beam epitaxy, jedna z několika metod pro růst tenkých vrstev krystalu na podložkách (substrátech)

Externí odkazy